Escuela Preparatoria Wheatley (Wheatley High School) puede referirse:
 Escuela Preparatoria Wheatley (Houston)
 The Wheatley School
 Palestine–Wheatley High School, en Palestine, Arkansas; formado por la fusión de la antigua Wheatley High School y (una) otra(s) escuela(s)